Шатин — фамилия; имеет женскую форму Шатина.

 Шатин, Анатолий Васильевич (1904—1972) — советский балетмейстер и балетный педагог.
 Шатин, Андрей Юрьевич (род. 1960) — депутат Челябинской городской думы по Калининскому избирательному округу № 4, ректор Челябинского государственного университета, доктор экономических наук.
 Шатин, Геннадий Николаевич (1921—1994) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Топоним 
 Шатин — село в Вайоцдзорской области Армении.

См. также 
 Шатино